Материнский инстинкт:
 Материнский инстинкт — собирательное название норм поведения, характеризующихся стремлением особи защитить более слабую особь (особи) от вредного воздействия окружающей среды путём заботы и внимания.
 «Материнский инстинкт» — будущий американский художественный фильм режиссёра Бенуа Дельомма, ремейк   французского фильма 2018 года Оливье Массе-Депассе.